Моисей Шваб (1839—1918) — французский этнограф, гебраист, библиотекарь и переводчик. Перевёл иерусалимский Талмуд на французский язык (11 томов, 1871—1889).

Биография 
Родился в Париже в 1839 г., образование получил в Страсбургской талмудической школе.

Был около 10 лет (1857—1866) секретарем учёного Соломона Мунка. С 1868 года работал библиотекарем в Национальной библиотеке.

В 1880 году был командирован министром просвещения в Баварию и Вюртемберг (Германия) с научной целью — исследовать еврейские старопечатные книги.

Умер в 1918 году; похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Труды 
 «Histoire des Israélites» (1866; 2-e изд., 1896)
 «Ethnographie de la Tunisie» (1866)
 Перевод иерусалимского Талмуда на французский язык (11 томов, 1871—1889).
 «Bibliographie de la Perse» (1876)
 «Littérature Rabbinique. Elie del Medigo et Pico de la Mirandole» (1878)
 «Des points-voyelles dans les langues sémitiques» (1879)
 «Elie de Pesaro, Voyage ethnographique de Venise à Chypre» (1879)
 «Al-Harisi et ses pérégrinations en Orient» (1881)
 «Les incunables hébraïques et les premières impressions orientales du XVI-e siècle» (1883)
 «Bibliotheca Aristotelica» (1883) — премирована Академией надписей.
 «Monuments littéraires de l’Espagne» (1888)
 «Maqré Dardeqé, dictionnaire hébreu-italien du XV-e siècle» (1889)
 «Vocabulaire de l’Angélologie» (1896—1899)
 «Répertoire des articles d’Histoire et de Littérature Juive» (1899—1902) — в 3-х томах с дополнениями.
 «Salomon Munk» (1900)
 «Rapport sur les Inscriptions hébraïques en France» (1904)
Опубликовал целый ряд статей в журнале «Revue des études juives».

Примечания 

Библиотекари Франции XIX века
Переводчики Талмуда
Писатели Франции XIX века
Писатели Франции XX века
Похороненные на кладбище Пер-Лашез